Cimarron kan henvise til:

 steder
 Cimarron, Californien
 Cimarron, Colorado
 Cimarron Hills, Colorado
 Cimarron, Kansas
 Cimarron, New Mexico
 Cimarron City, Oklahoma
 Cimarron County, Oklahoma
 Cimarron, Texas
 Cimarron Township (flertydig)

 Cimarron River - en flod i delstaterne Oklahoma, Kansas, Colorado og New Mexico i USA.

 andet
 Cimarron (film) - en amerikansk westernfilm fra 1931